Der Grand Prix Hassan II 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. April 2005 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Open de Tenis Comunidad Valenciana gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Slowake Dominik Hrbatý, der diesmal nicht zum Turnier antrat. Den Titel gewann der Argentinier Mariano Puerta, der sich, an sechs gesetzt, im Finale gegen seinen Landsmann Juan Mónaco durchsetzte. Dieser gewann damit seinen dritten und letzten ATP-Karrieretitel im Einzel. Im Doppel siegte die Paarung aus Enzo Artoni und Fernando Vicente im Vorjahr. Nur Artoni trat erneut an und verlor im Viertelfinale. Die neuen Turniersieger wurden František Čermák und Leoš Friedl, die nach 2003 ihren zweiten Titel in Casablanca und den siebten gemeinsamen Titel insgesamt gewannen. Den Titel gewannen sie ohne Satzverlust im Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Casablanca